Вагнер може да се отнася за:
 Рихард Вагнер (1813-1883), германски композитор
 Зигфрид Вагнер (1869-1930), германски композитор
 Лусио Вагнер (р. 1976), бразилски футболист
 Ото Вагнер (1841-1918), австрийски архитект
 Вагнер (филм) - български филм